Iso Sikosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Iso Sikosaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä),  (5 ha)
2. Iso Sikosaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä),  (5 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar